

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Wielgolas – część miasta Łaskarzew
 Wielgolas – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda 
 Wielgolas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz 
 Wielgolas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte

Zobacz też 
 Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski